

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale che può anche giocare come mediano a protezione del reparto arretrato.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell', nel 2016 è stato acquistato dall'. Ha esordito in prima squadra il 18 febbraio 2017 disputando l'incontro di Eredivisie vinto 4-0 contro l'.

Collegamenti esterni